Arboletas kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Arboletes (ort), Antioquia, 
 Arboletas (flygplats i Colombia), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar